Sing Sing steht für:

 Sing Sing (Gefängnis), Hochsicherheitsgefängnis in Ossining, Bundesstaat New York
 Sing Sing (Hörfunksender), französischer Radiosender
 Sing Sing (Band), ungarische Rockband
 Sing Sing (Film), italienischer Spielfilm (1983)
 Sing Sing (Papua-Neuguinea), kultisches Dorffest der Asaro Mudmen